Дзержи́нская — бывшая конечная станция тупиковой линии Люберцы — Дзержинская. Основана в 1946 году. Находилась рядом с Советской улицей (ныне — Улицей Академика Жукова). Существовало пригородное движение электропоездов от бывшей станции Панки Рязанского направления.

Платформа была западнее переезда. В 1989 году платформа станции была перенесена в другое место — восточнее переезда, в связи со строительством ГСК «Лидер» на прежнем месте существования платформы. 

В 1997 году пассажирское движение по ветке Панки — Дзержинская было прекращено. Впоследствии, в течение нескольких лет, платформа была разобрана. Дзержинская перестала быть станцией общего пользования РЖД: она стала частью подъездных путей от станции Яничкино, ставшей конечной линии. 

В Дзержинском есть грузовая станция для ФЦДТ «Союз» и некоторых предприятий, находящихся на его территории — только до этой грузовой станции было и есть нестабильное движение, но накат на полотне весьма стабилен. Вагоны на станцию могут привозить от 1 пары в сутки раз в неделю и реже до ежедневного многопарного сообщения на неопределенный срок. Заброшен был лишь участок ветки в самом Дзержинском до 2010 года (когда и этот участок дороги подвергся ремонту полотна — по этому участку вновь будет восстановлено только грузовое движение — ремонтируется он и по сей день), то есть от грузовой станции до места, где раньше располагалась платформа Дзержинская. 

А в 2009 году было заменено полотно от станции Яничкино лишь до грузовой станции ФЦДТ «Союз» — это ППЖТ, сделана новая насыпь и соответствующим образом оборудованы переезды в черте Дзержинского.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Репортаж о ветке в ЖЖ
 Репортаж с фотографиями обоих мест платформ на станции
 О станции на сайте suncheek.narod.ru
 Расположения обеих платформа станции (до и после перенесения) на сайте Wikimapia
 О ветке на сайте Вечерняя Москва

Недействующие железнодорожные станции и платформы Московской области
Закрытые железнодорожные платформы
Дзержинский (Московская область)
Бывшие железнодорожные станции